Ел Чамал има више значења:

 Ел Чамал (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чамал (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чамал (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чамал (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику